Palaeonictis (Палаеониктис — „древна ласица”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Palaeonictinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Palaeonictis су имале робусну грађи тјела, наликовале су на повећег ждеравца и кретале су се плантиградно. Ове врсте су посједовале снажне вилице и тупе робусне зубе, који су више били прилагођени дробљењу костију него резању меса и тетиви. Зубна формула код врсти из овог рода је . Врста Palaeonictis peloria је имала вилице дужине око 20 cm и била је највећа врста из овог рода. Врста Palaeonictis occidentalis је достизала димензије данашњег мрког медвједа, док је врста Palaeonictis wingi достизала димензије данашњег којота. Врста Palaeonictis gigantea је тежила око 12,04 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Palaeonictis су биле копнени сваштоједи који су такође били и дјелимично лешинари по исхрани.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Palaeonictis.

Временска распрострањенст рода Palaeonictis унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeonictinae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. J. Sinclair and G. L. Jepsen (1929) "A mounted skeleton of Palaeonictis." Proceedings of the American Philosophical Society 68(3):163-173
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 K. D. Rose (1981) "The Clarkforkian Land-Mammal Age and Mammalian Faunal Composition Across the Paleocene-Eocene Boundary." University of Michigan Papers on Paleontology 26:1-197
 T. Smith and R. Smith (2001) "The creodonts (Mammalia, Ferae) from the Paleocene-Eocene transition in Belgium (Tienen Formation, MP7)." Belgian Journal of Zoology 131(2):117-135

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе